Алда́нский исправи́тельно-трудово́й ла́герь (Алданла́г) — подразделение, действовавшее в системе исправительно-трудовых учреждений СССР.

Также известен как Алданзолото.

История 

Алданлаг был организован 7 июня 1947 года. Управление Алданлага располагалось первоначально в посёлке Алдан, Якутская АССР. В оперативном командовании он подчинялся первоначально Специальному главному управлению Главспеццветмет (СГУ) МВД СССР и Управлению исправительно-трудовых лагерей и колоний МВД Якутской АССР, в дальнейшем был переподчинён ГУЛАГ Министерства Юстиции СССР.

Максимальное единовременное количество заключённых достигало более 3500 человек.

Алданлаг был закрыт 29 апреля 1953 года.

Производство 

Основным видом производственной деятельности заключённых была добыча золота, горные и земляные работы, строительство и лесозаготовки.

Начальники лагеря 

 С. Ф. Мальцев (1947-1949)
 Н. Е. Заикин (1949-1953)
 В. Г. Филатов (1953)

См.также 

Лагеря ОГПУ-НКВД-МВД

Ссылки 
 Алданлаг на сайте «Мемориал»

Лагеря ГУЛАГа
Лагеря ГУЛАГа в Якутии